Кашта́новая аллея — название улиц и сквера в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Каштановая аллея — улица в Калининграде.
 Каштановая аллея — улица в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 Малая Каштановая аллея.
 Каштановая аллея — прежнее (1968—1984) название Пловдивской улицы.
 Каштановая аллея — сквер в Ульяновске.

Украина 
 Каштановая аллея — улица в Яготине.

Аллеи